Maria Josefa av Österrike kan syfta på:

* Maria Josefa av Österrike (1699–1757), ärkehertiginna av Österrike, genom giftermål kurfurstinna av Sachsen och drottning av Polen
 Maria Josefa av Österrike (1751–1767), ärkehertiginna av Österrike